Таманское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Таманское — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Таманское — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.